Graumüller ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Graumüller (1884–1939), deutscher Oberingenieur und Rennfahrer
 Johann Christian Friedrich Graumüller (1770–1824), deutscher Botaniker 
 Max Graumüller, deutscher Architekt